Плодопитомник — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Административно подчинён Южной сельской администрации Центрального района города Барнаул.

История

География 
Расположен на юге Западной Сибири, на северо-востоке Приобского плато, на берегу реки  Обь.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от 499 чел.

Инфраструктура 
Садоводческие товарищества.

Транспорт 
Автомобильный транспорт. Остановка общественного транспорта «Цветы Алтая».

Проходит федеральная трасса А-322, имеющая на этом участке собственное название Змеиногорский тракт.

Примечания 

Населённые пункты на реке Обь
Населённые пункты городского округа город Барнаул